Sökaren kan avse:

HMS Sökaren (47) – ett örlogsfartyg
Sökarenklass – en skeppsklass
Sökaren (roman) – en fantasyroman
Sökaren (tidskrift) – en tidskrift